Jerzy Tkaczyk (1923–2006) – polski aktor teatralny, filmowy i dubbingowy
 Jerzy Tkaczyk (1952–2007) – polski piłkarz grający na pozycji pomocnika